Chitagá kan syfta på:

Colombia 

 Chitagá (kommun), Norte de Santander, 
 Chitagá (ort), Norte de Santander,